В 1965/66 годах состоялся 11-й розыгрыш Кубка европейских чемпионов, главного кубкового турнира Европы. Трофей в шестой раз получил «Реал Мадрид», победивший в финале «Партизан».

Предварительный раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Первый раунд 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал

Примечания

Ссылки 
 Кубок чемпионов 1965/66 на сайте УЕФА
 Статистика Еврокубков сезона 1965/66 на сайте RSSSF

1965
Футбол в Европе в 1965 году
Футбол в Европе в 1966 году